XXV зимняя Универсиада проходила в турецком городе Эрзурум с 27 января по 6 февраля 2011 года.

Зимняя Универсиада второй раз подряд проходила в Азии: в 2009 году городом проведения был китайский Харбин. Летняя Универсиада 2011 года также прошла в Азии, в китайском городе Шэньчжэнь.

Выбор города проведения 
На проведение XXV зимней Универсиады кроме Эрзурума претендовал словенский Марибор. FISU объявил победителя соревнования городов незадолго до XXIII игр в Турине. В Мариборе в 2013 году пройдёт следующая зимняя Универсиада.

Виды спорта 
В ходе Универсиады разыгрывается 64 комплекта наград в 11 видах спорта:
 Горнолыжный спорт на зимней Универсиаде 2011
 Биатлон на зимней Универсиаде 2011
 Лыжные гонки на зимней Универсиаде 2011
 Кёрлинг на зимней Универсиаде 2011
 Фигурное катание на зимней Универсиаде 2011
 Хоккей с шайбой на зимней Универсиаде 2011
 Лыжное двоеборье на зимней Универсиаде 2011
 Шорт-трек на зимней Универсиаде 2011
 Прыжки с трамплина на зимней Универсиаде 2011
 Сноубординг на зимней Универсиаде 2011
 Фристайл на зимней Универсиаде 2011

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Зимние Универсиады